La Lega Nazionale B 1984-1985, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Grenchen.

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Lega Nazionale A 1985-1986.
      Retrocesso in Prima Lega 1985-1986.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario 

Nota bene: quale prima giornata di ritorno è stata giocata l'ultima giornata di andata invertita.

Classifica marcatori

Note

Bibliografia 
Glaus, Ortelli; Cent'anni di Chiasso - Storia del Football Club; Chiasso, 2005, p. 250 (calendario e risultati del Chiasso).
Bretscher, Frischknecht; Fussball Saison 84/85, Habegger Verlag, 4552 Derendingen (CH) (calendario della LNB squadra per squadra).

Collegamenti esterni 
Risultati su rsssf.com
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato de "Le Temps".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1984
Calcio nel 1985
1985 2